La competizione della Carabina 50 metri tre posizioni di tiro a segno ai Giochi della XVI Olimpiade si è svolta il giorno 4 dicembre 1956 al Merrett Rifle Range a Williamstown.

Risultato

Bibliografia

Collegamenti esterni 

C2